Lycée Gambetta peut désigner :
Le lycée Gambetta d'Aix-en-Provence
Le lycée Gambetta d'Arras
Le lycée Gambetta de Bourgoin-Jallieu
Le lycée Gambetta de Cahors
Le lycée Gambetta de Tourcoing